Spojení písmen T a L může mít různé významy:

TL 
 TL – kód ISO 3166-2 pro Východní Timor
 bývalá SPZ malých motocyklů okresu Teplice

Tl 
 thallium – chemický prvek

tl 
 tagalština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.tl 
 .tl – internetová doména nejvyššího řádu pro Východní Timor